Héctor Hurtado peut désigner :
 Héctor Hurtado (né en 1975) : footballeur chilien ;
 Héctor Hurtado : homme politique chilien ;
 Héctor Hurtado (1918-?) : homme politique vénézuélien.

Homonymie de patronyme